Szczepańska oder Szczepanska ist der Name folgender Personen:

 Aneta Szczepańska (* 1974), polnische Judoka
 E. von Szczepanska, Pseudonym von Hermann Oesterwitz
 Elise von Szczepańska (1833–1907), deutsche Ratgeberautorin

Siehe auch:

 Szczepański